Ženská dvouhra Mutua Madrid Open 2019 probíhala v první polovině května 2019. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech. Obhájkyní titulu byla trojnásobná šampionka turnaje a světová dvojka Petra Kvitová, kterou v repríze předchozího finále porazila mezi poslední osmičkou hráček Bertensová. Ztráta bodů znamenala pro Češku pokles na 5. příčku klasifikace.

Naomi Ósakaová, Simona Halepová a Angelique Kerberová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Ósakaová mohla získat jistotu setrvání na čele postupem do semifinále. Před jeho branami však ve čtvrtfinále nestačila na Belindu Bencicovou. Halepová tak musela získat titul, aby Japonku na vrcholu klasifikace vystřídala. Po finálové prohře s Bertensovou se posunula na 2. místo. Kerberová ztratila příležitost odstoupením ve druhém kole.

Vítězkou se stala 27letá sedmá nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala rumunskou turnajovou trojku a dvojnásobnou šampionku Simonu Halepovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Poměr vzájemných zápasů vyrovnala na 3–3 a stala se první vítězkou, která prošla soutěží bez ztráty setu. V probíhající sezóně si jako druhá po Kvitové připsala druhé turnajové vítězství, když v únoru triumfovala již na St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Premiérová trofej z kategorie Premier Mandatory pro ni představovala devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bertensová odehrála druhé madridské finále v řadě a ukončila 14zápasovou neporazitelnost Halepové na antuce. Po turnaji se posunula na nové kariérní maximum, 4. místo žebříčku WTA, jako nejvýše postavená Nizozemka v historii.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2019